Вторая книга Царств — книга, так именуемая в православии, входящая в состав еврейской Библии (Танаха) и Ветхого Завета. В иудаизме, католицизме и протестантизме именуется «Второй книгой Самуила».

Состав 
Состоит из 24 глав. Излагает историю Израиля от смерти Саула до конца царствования Давида. Написана пророками Гадом и Нафаном.

Переводы на русский язык 
 Архимандрита Макария, 1860—1867
 Синодальный перевод, 1876
 Л. Ф. Максимова (Арье Ольман), Алины Позиной, 2006
 М.Л. Ковсан, 2014

Примечания

Ссылки

См. также 
 Книга Царств
 Давид

Книги Ветхого Завета
Книги по алфавиту
Книга Самуила
Книга Царств